Ву́лиця Софі́ї Ковале́вської (також Ву́лиця Ковале́вської) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Софії Ковалевської — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вулиця Софії Ковалевської — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Ковалевської С. — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Софії Ковалевської — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Софії Ковалевської — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Софії Ковалевської — вулиця в місті Полтава.

Колишні назви:
 Вулиця Софії Ковалевської — колишня назва вулиці Івана Ющука у місті Володимир.
 Вулиця Софії Ковалевської — колишня назва вулиці Марії Кюрі у місті Кам'янське.
 Вулиця Софії Ковалевської — колишня назва вулиці Академіка Катерини Ющенко у місті Львів.
 Вулиця Софії Ковалевської — колишня назва вулиці Марії Нелеп у місті Обухів.
 Вулиця Софії Ковалевської — колишня назва вулиці Гімназійної у місті Рівне.
 Вулиця Софії Ковалевської — колишня назва вулиці Ірпінська у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок